Éber ou Héber (em hebraico: עֵבֶר‎, romaniz.: ʿĒḇer; em grego:  Ἔβερ, romanizado: Éber; em árabe: عٰابِر, romaniz.: ʿĀbir; em latim: Heber), é um ancestral dos ismaelitas e dos israelitas de acordo com a "Tabela das Nações" no Livro de Gênesis e no Livros das Crônicas.

De acordo com a tradição islâmica, Éber nasceu cinco gerações após Nuh (Noé). Naquela época, as pessoas já haviam esquecido sobre o dilúvio que tinha destruído a terra nas gerações passadas e começaram a produzir estátuas que idolatravam. Apesar de Éber ter advertido e repreendido, as pessoas persistiram em sua idolatria. Para puni-los, Deus mandou uma estiagem. Depois dessa estiagem, as pessoas não se arrependeram, pelo que Deus mandou uma grande tempestade, da qual só Éber e poucos outros sobreviveram.

Segundo a Bíblia, Éber foi o pai de Pelegue e de Joctã.

Supõe-se que na época do nascimento de Pelegue, os povos tenham se dividido em razão do episódio da Torre de Babel, conforme o relato do Gênesis 10:25 que assim diz:

E a Éber nasceram dois filhos: o nome de um foi Pelegue, porquanto em seus dias se repartiu a terra; e o nome de seu irmão foi Joctã.

Diz a que Bíblia que Éber teria vivido 464 anos (Gênesis 11:16-17), sendo o patriarca nascido após o Dilúvio que mais tempo viveu, tendo, provavelmente, alcançado até a oitava geração de sua descendência. E, embora Sem tenha vivido 502 anos após o dilúvio, tanto ele como o seu pai Noé teriam nascido antes da grande inundação.

Idade dos patriarcas

Árvore genealógica baseada em Gênesis

Visão muçulmana 
Conhecido no Islã como Hude (árabe:هود) é um profeta relatado no Alcorão, na décima primeira sura (capítulo).

De acordo com a tradição islâmica, Hude nasceu cinco gerações após Nuh (Noé). Naquela época as pessoas já haviam esquecido sobre o dilúvio que tinha destruído a terra nas gerações passadas e começaram a produzir estátuas que idolatravam. Apesar de Hude ter advertido e repreendido, as pessoas persistiram em sua idolatria. Para puni-los Deus mandou uma estiagem. Depois dessa estiagem as pessoas não se arrependeram, pelo que Deus mandou uma grande tempestade da qual só Hude e poucos outros sobreviveram.

O Alcorão afirma que Hude foi enviado como um mensageiro para alertar o povo de 'Ad (antiga nação árabe de uma tribo do Omã, a que Deus destruiu com a tempestade). Acredita-se que a recente descoberta cidade de Ubar, mencionada no Alcorão como Iram, tenha sido a capital de 'Ad.

Personagens do Livro de Gênesis